Il toponimo Nové Dvory può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Nové Dvory – comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Nové Dvory – comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Nové Dvory – comune del distretto di Příbram, nella Boemia centrale
Nové Dvory – comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
Nové Dvory – frazione di Polná, nella regione di Vysočina